Trois navires de la Kaiserliche Marine ont porté le nom dIltis,  signifiant « putois » en allemand :
le , une canonnière de la classe Wolf lancée en 1878 ;
le , une canonnière, navire de tête de la classe du même nom lancée en 1898 ; 
le , un croiseur auxiliaire qui participe à la Première Guerre mondiale.

Iltis